Les tarentelles (en italien : Tarantella) sont un ensemble de danses traditionnelles, et de formes musicales associées, provenant du Sud de l'Italie.
 Tarentelle est une pièce pour piano de Franz Liszt, en sol majeur, composée en 1840.
 Tarentelle est un album d'Yves Duteil paru en 1977, titre également porté par sa première chanson.